Linnaeushof (Amsterdam), hofje in Amsterdam-Oost
Linnaeushof (Bennebroek), attractiepark in Bennebroek